Оле́г Петро́вич Орло́в (род. 4 апреля 1953, Москва) — российский биолог, участник правозащитного движения в постсоветской России, председатель совета правозащитного центра «Мемориал», член правления одноимённого международного историко-просветительского общества. В 2004—2006 годах был членом Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Лауреат премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова (2009). Член федерального политсовета движения «Солидарность».

Биография 
Олег Орлов родился 4 апреля 1953 года в Москве в семье Орловых — выпускника МИФИ, инженера Петра Михайловича и выпускницы филологического факультета МГУ, школьной учительницы Светланы Николаевны. XX съезд КПСС, осудивший в 1956 году культ личности Сталина и открывший часть информации о преступлениях сталинского режима, оказал сильное воздействие на отца Олега. С тех пор, по словам Олега Орлова, его отец стал убеждённым противником коммунизма, на кухне в их московской квартире часто собиралось много людей, вели разговоры о политике, спорили, слушали песни бардов.

Не сумев с первой попытки поступить в МГУ, Олег Орлов стал студентом сельскохозяйственной Тимирязевской академии. Успешно окончив три курса академии, перевёлся на биологический факультет МГУ, а после окончания работал в Институте физиологии растений Академии наук СССР.

Уже во время работы в институте, в 1979 году, после начала войны в Афганистане, Орлов самостоятельно изготовил примитивный копировальный аппарат (гектограф) и в течение двух лет расклеивал политические листовки, посвященные войне, ситуации в Польше и деятельности движения «Солидарность»

В 1988 году стал членом инициативной группы «Мемориал», выступающей за реабилитацию жертв политических репрессий в СССР, предание гласности фактов массовых нарушений прав человека в СССР, установление памятников жертвам политических репрессий, создание музея и библиотеки, посвященных теме политических репрессий, освобождение политзаключенных. Впоследствии на её основе было сформировано Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество «Мемориал», координатором выборного комитета которого стал Орлов. В 1988—1989 годах он активно участвовал в подготовительном и учредительном съездах «Мемориала». Движение было зарегистрировано в 1991 году, позднее его переименовали в Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». Орлов стал одним из членов правления организации.

В 1990 году Орлов участвовал в деятельности избирательного блока «Выборы-90», был доверенным лицом правозащитника Сергея Ковалёва на выборах в Верховный совет РСФСР, а после его избрания работал в аппарате Верховного совета, занимал должность ведущего специалиста комитета по правам человека. Работал над законами о гуманизации пенитенциарной системы России, о реабилитации жертв политических репрессий. Одновременно Орлов стал председателем совета правозащитного центра «Мемориала».

Во время путча в Москве в 1991 году был защитником «российского Белого дома» от путчистов.

С 1991 по 1994 г. бывал в качестве наблюдателя в зонах вооруженных конфликтов в Армении, Азербайджане, Таджикистане, Молдове, зоне ингушско-осетинского конфликта на Северном Кавказе. Соавтор многих докладов «Мемориала».

Начиная с 1994 года Орлов вместе с С. А. Ковалёвым, занявшим пост председателя Комитета по правам человека при президенте России, работал в зоне военного конфликта в Чечне, лично встречался с чеченскими лидерами Джохаром Дудаевым и Асланом Масхадовым, участвовал в переговорах об обмене пленными и инспектировал госпиталя и лагеря для военнопленных.

В июне 1995 года О. Орлов в составе группы, возглавляемой С. А. Ковалёвым, участвовал в переговорах с террористами, которые под командованием Шамиля Басаева захватили в городе Будённовске заложников. После успешного завершения переговоров члены группы С. А. Ковалёва (в том числе и О.Орлов) стали добровольными заложниками в качестве гарантов достигнутых соглашений в обмен на освобождение большинства заложников.

Впоследствии Орлов и правозащитный центр «Мемориал» много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни, Ингушетии и Дагестане. От предложения Ковалёва начать работу в президентской правозащитной структуре он отказался.

В 2004 году Орлов стал членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека под председательством Эллы Памфиловой. В 2006 году правозащитник вышел из него в знак протеста против комментария российского президента Владимира Путина по поводу убийства журналиста Анны Политковской, в котором он заявил, что это убийство нанесло России больший урон, чем её публикации

С начала второй чеченской войны в октябре 1999 г. и по настоящий момент О.Орлов возглавляет работу общества «Мемориал» на Северном Кавказе, где работают представительства «Мемориала» в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае.

С апреля 2004 г. по настоящий момент О.Орлов — член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ.

Нападение в Назрани 
Накануне митинга оппозиции в Назрани, в ночь на 24 ноября 2007 года в назранской гостинице вооружёнными людьми в масках были захвачены Олег Орлов и группа тележурналистов компании РЕН ТВ. Угрожая оружием, заложникам надели на головы чёрные пакеты и вывезли за город в поле, где их выволокли из машины, повалили на землю и принялись избивать. Один из пострадавших журналистов впоследствии рассказывал:
«Били молча. После этого один из них сказал, что нас сейчас расстреляют. Но затем со смешком он добавил: „Жаль, глушителей не взяли“, и они уехали.»
Напавшими были похищены видеоаппаратура, документы, мобильные телефоны и личные вещи правозащитника и журналистов. За час до нападения наряд патрульно-постовой службы, несший дежурство в гостинице Асса, покинул свой пост по приказу вышестоящего начальства. Автомобиль с заложниками по пути следования не был остановлен ни на одном блок-посту. Олег Орлов и остальные пострадавшие убеждены, что напавшие на них были сотрудникам спецслужб, а само нападение было «акцией устрашения».

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса РФ: «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» (ст. 144 часть 1 УК РФ), «незаконное проникновение в жилище с применением насилия» (ст. 139 часть 2 УК РФ) и «грабеж — открытое хищение чужого имущества» (ст. 161 часть 1 УК РФ). Группа известных российских правозащитников выступила с открытым обращением к Уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину и Председателю Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элле Памфиловой, в котором в частности указывали на неадекватность квалификации уголовного дела:

«Следователи „не заметили“, что было совершено „похищение человека“ (ст. 126), „угроза убийством“ (ст. 119), нанесены „побои“ (ст. 116) и причинен „умышленный вред здоровью“ (ст. 112). Полуторачасовой пробег без одежды в носках по морозу уже достаточное основание для того, чтобы говорить о бесчеловечном обращении с потерпевшими. Наконец, „хищение имущества с применением насилия“ квалифицируется не как „грабеж“, а как „разбой“ (ст.162 УК РФ).»

Расследование было приостановлено в 2011 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека констатировал, что в данном деле права Орлова были нарушены.

Иск со стороны Кадырова 
В 2009 году Орлов возложил на президента Чеченской республики Рамзана Кадырова ответственность за убийство в июле 2009 года в Чечне сотрудницы «Мемориала» Натальи Эстемировой. В ответ Кадыров подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда против Орлова и ПЦ «Мемориал». 6 октября 2009 года суд частично удовлетворил иск Кадырова, постановив взыскать 20 тысяч рублей с Орлова и 50 тысяч рублей с «Мемориала». Суд признал высказывания Орлова о личной или опосредованной вине Кадырова в гибели Эстемировой порочащими честь и достоинство президента. Сам Орлов уточнил, что имел в виду ответственность Кадырова за происходящее в республике, а не прямую причастность к преступлению, которую он, впрочем, также не исключил. Орлов указал, что глава Чечни создал в республике такие условия, при которых правозащитникам работать невозможно, более того — они объявлены «разрешённой целью». Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев заявил, что Орлов «легко отделался»: «Он в своих необъективных высказываниях публично оскорбил честь, достоинство и деловую репутацию <…> Кадырова, и в таких случаях суд должен быть более суров».

6 июля 2010 года за то же самое публичное выступление Орлову было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 129 (клевета) УК РФ. 13 сентября начался процесс над Орловым. Его защитником стал адвокат Генри Маркович Резник. Государственный обвинитель просил признать Орлова виновным и назначить штраф 150 тыс. руб. Представитель потерпевшего Кадырова настаивал на наказании в 3 года лишения свободы. 14 июня 2011 года мировой судья участка № 363 района Хамовники г. Москва вынесла Орлову оправдательный приговор. Представитель потерпевшего Кадырова и прокуратура обжаловали приговор. В январе 2012 года дело против Орлова было окончательно закрыто в связи с декриминализацией статьи о клевете.

Награды 
 Премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова (2009).
 Премия Московской Хельсинкской группы в номинации «За исторический вклад в защиту прав человека и правозащитное движение» (2012).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Общества «Мемориал»
 Страница памяти Натальи Эстемировой

Выпускники биологического факультета МГУ
Дела Европейского суда по правам человека с участием России
Лауреаты премии имени Сахарова
Мемориал (организация)
Правозащитники России
Члены движения «Солидарность»
Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Лауреаты премии Московской Хельсинкской группы